Parti du progrès (Islande) (Framsóknarflokkurinn en islandais)
 Parti du progrès (Îles Féroé) (Framsókn en féroïen)